Shrewsbury ist der Name folgender Orte:

In England:
 Shrewsbury, Shropshire

In den Vereinigten Staaten:
 Shrewsbury (Louisiana)
 Shrewsbury (Massachusetts)
 Shrewsbury (Missouri)
 Shrewsbury (New Jersey)
 Shrewsbury (Pennsylvania)
 Shrewsbury (Vermont)

Zu Schiffen mit dem Namen Shrewsbury siehe auch Liste von Schiffen mit dem Namen Shrewsbury

Shrewsbury ist der Familienname folgender Personen:
 Richard of Shrewsbury, 1. Duke of York and 1. Duke of Norfolk (* 1473; † 1483?), der zweitälteste Sohn von Eduard IV.
 William Shrewsbury (1795–1866), britischer methodistischer Missionar und Abolitionist

Siehe auch:
 Shrewsbury Township